Ранчо Либертад има више значења:

 Ранчо Либертад, Ел Енсинал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Либертад (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику